BSB kan betrekking hebben op:
 Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, een Brigade van de Koninklijke Marechaussee
 Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek, een studiereeks op het gebied van de Surinamistiek
 Bayerische Staatsbibliothek, een wetenschappelijke bibliotheek in München
 BSB-nummer, een identificatienummer voor banken in Australië
 Brits kampioenschap superbike, een motorsportserie in het Verenigd Koninkrijk
 Burgundy School of Business, Europese businessschool

Ook:
 BackStreet Boys, een Amerikaanse boyband.